Il singolare del torneo di tennis ITF Women's Circuit Nanning 2014, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Yi-Fan Xu che ha battuto in finale Yung-Jan Chan 6-3, 7-61.

Teste di serie 

 Tadeja Majerič (secondo turno)
 Saisai Zheng (primo turno)
 Indy De Vroome (primo turno)
 Cindy Burger (primo turno)

 Hiroko Kuwata (semifinali)
 Nao Hibino (quarti di finale)
 Zhang Yuxuan (secondo turno)
 Yung-Jan Chan (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ITF Women's Circuit Nanning 2014